

Населені пункти та їхні частини
 Заросьле — село в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заросьле — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заросьле — частина села Докудув-Другий в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Заросьле — частина села Маячевиці в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Заросьле — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Заросьле — частина села Лави в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Заросьле — частина села Острибур у гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Заросьле — частина села Сьрудбоже в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Заросьле — частина села Лазиська в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Заросьле — колонія в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заросьле — осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заросьле — осада в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заросьле — лісова осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки